Efraasia minor (“de Eberhard Fraas menor”) es la única especie conocida del género extinto  Efraasia  de dinosaurio sauropodomorfo prosaurópodo, que vivió finales del período Triásico, hace aproximadamente 210  millones de años, durante el Noriense, en lo que es hoy Europa.

Descripción
Conocido por un ejemplar juvenil, se estima que en edad adulta llegó a medir 6 metros de largo. Como todo los sauropodomorfos primitivos alternaba su marcha entre la posición cuadrúpeda y la bípeda. Efrasia es considerado un sauropodomorfo primitivo, pero más avanzado que el Thecodontosaurus con el cual es contemporáneo, pero menos que los prosaurópodos como el Plateosaurus o los saurópodos primitivos como el Anchisaurus.

Una vez se pensó que Efraasia era un dinosaurio relativamente pequeño, de aproximadamente 2 a 3 metros de largo, pero esto se debía a que los fósiles más completos que se conocen son de animales juveniles. Yates en 2003 ha estimado la longitud del adulto en 6,5 metros, el espécimen más grande es SMNS 12843 con una longitud de fémur de 627 milímetros. Efraasia fue ligeramente construida para su tamaño, con manos y pies gráciles. Como muchos sauropodomorfos "primitivos", Efraasia pudo haber sido parcialmente bípedo y en parte cuadrúpedo. Tenía dedos largos y pulgares móviles, con los que habría podido agarrar la comida, pero la forma de sus muñecas podría haberle permitido caminar fácilmente a cuatro patas. Sin embargo, algunos investigadores sostienen que la parte inferior del brazo no permitía la pronación , una rotación del radio alrededor del cúbito , por lo que la mano no podía dirigirse hacia abajo, lo que hacía que el animal fuera un bípedo obligado.

El cráneo es pequeño, puntiagudo y triangular. Hay cuatro dientes en el premaxilar. El cuello es solo moderadamente alargado pero delgado. Las espinas neurales de la cola son bajas. El segundo dedo es más largo que el tercer dedo. El primer dedo del pie no está muy reducido. Von Huene identificó un grupo de cálculos estomacales, gastrolitos, en asociación con el espécimen SMNS 12667.

Yates identifica dos rasgos derivados únicos, autapomorfías, la presencia de una cresta en forma de media luna levantada en la parte superior del lado interno del eje del pubis; y la presencia de una red ósea abovedada entre dos extensiones inferiores de un hueso de la base del cerebro, el proceso basipterygoideo, con una plataforma ósea central elevada en la parte superior de la bóveda.

Historia

Encontrado en Alemania en Formación Lowenstein en Baden-Wurttemberg, a principios del , este dinosaurio ha pasado por 4 grandes reclasificaciones. En un principio, debido a que sus huesos se hallaban mezclados con un reptil Rauisuchia fue colocado entre estos bajo el género Teratosaurus  por Friedrich von Huene en 1908. Eberhard Fraas descubrió el error y conservó el nombre para la mandíbula, y erigió el género  Efraasia. Luego lo consideró sinónimo de Thecodontosaurus y en 1932 se lo identificó bajo el nombre Paleosaurus. Esto quedó hasta que en 1984, se lo consideró como un ejemplar juvenil de Sellosaurus. Recientemente se ha revelado que es un sauropodomorfo más primitivo quedando como género separado.

Efraasia ha tenido una historia taxonómica complicada que involucra varios géneros y especies. El material ahora conocido bajo Efraasia salió a la luz por primera vez después de que Albert Burrer, albañil maestro de corte, en Maulbronn, en 1902 comenzó a explotar Weiße Steinbruch, una cantera cerca de Pfaffenhofen en Württemberg. Para alcanzar la capa de arenisca blanca dura que Burrer quería usar para sus proyectos de construcción, se tuvo que quitar una sobrecarga de 6 metros de espesor de marga más suave. Muchos fósiles de vertebrados demostraron estar presentes en ella. Este estrato fue parte del miembro Stubensandstein de la formación Löwenstein inferior, que data del Noriano. Desde 1906 hasta 1914, cuando la cantera se cerró, Burrer donó los hallazgos al paleontólogo Profesor Fraas del königliche Stuttgarter Naturalienkabinett.

Una muestra de un sauropodomorfo basal, SMNS 11838, fue descrita por primera vez por Friedrich von Huene en 1907–1908 y nombrada como una nueva especie de Teratosaurus, T. minor . En ese momento, se creía que Teratosaurus era un dinosaurio terópodo, solo se estableció como un no dinosaurio rauisuchio en los años ochenta. El nombre específico se refería al hecho de que el espécimen era más pequeño que Teratosaurus suevicus. Los fósiles consistían en unas pocas vértebras de la cadera, la extremidad posterior derecha y un hueso púbico . En otro lugar de la misma publicación le dio el nombre Sellosaurus fraasi a un esqueleto parcial, SMNS 12188-12192, de rocas un poco más antiguas de la misma formación, como una segunda especie de su nuevo género Sellosaurus, el género hoy se considera sinónimo de Plateosaurus.

En 1912, Eberhard Fraas informó sobre dos esqueletos parciales, SMNS 12667 y SMNS 12684 recolectados en 1909, que asignó a una nueva especie de Thecodontosaurus, T. diagnosticus. Él nunca los describiría debido a su mala salud, por lo que este nombre siguió siendo un nomen nudum. Von Huene adoptó el nombre específico años más tarde, después de la muerte de Fraas, y rediseñó los especímenes de Fraas como Paleosaurus (?) Diagnosticus en 1932. El signo de interrogación indica que von Huene consideró la referencia solo como provisional. En 1959 Oskar Kuhn informó que el nombre de Palaeosaurus fue usado por Riley & Stutchbury en 1836 y lo informó preocupado y cambió su nombre por el género Palaeosauriscus. Allen Charig en 1967 fue el primero en utilizar la combinación Palaeosauriscus diagnosticus para el material alemán. Sin embargo, el nuevo nombre genérico era en sí mismo un homónimo más moderno de Palaeosauriscus fraserianus Cope 1878.

Peter Galton reasignó los especímenes de Fraas al nuevo género Efraasia en 1973, porque Palaeosaurus, aparte de los problemas de homonimia, era un género de dientes no diagnósticos. El nombre genérico era una contracción de "E. Fraas". La nueva combinación de nombres de especies se convirtió así en Efraasia diagnostica. Sin embargo, Galton y Robert Bakker más tarde en 1985 recomendaron que Efraasia fuera considerado un sinónimo más moderno de otro prosaurópodo, Sellosaurus gracilis.

En 2003, Adam Yates publicó un estudio que incorpora estos y otros fósiles del Triásico Superior de Alemania. Encontró que el material "Sellosaurus" se dividió en dos grupos. Uno incluía el original Sellosaurus gracilis , que asignó a Plateosaurus como P. gracilis. El otro incluía "Teratosaurus" menor" , "Sellosaurus" fraasi" y "Palaeosaurus diagnosticus". Efraasia fue el nombre genérico válido más antiguo de estos fósiles. El nombre específico no se pudo determinar de manera simple, ya que tanto Teratosaurus minor como Sellosaurus fraasi habían aparecido por primera vez en el libro de von Huene de 1908. Debido a que el nombre anterior tenía prioridad de página, Yates eligió E. minor como el nombre específico, proporcionando a la especie tipo Teratosaurus minor la nueva combinación Efraasia minor, que es, por lo tanto, el único nombre de especie válido del taxón. Yates no tuvo en cuenta otras dos especies basadas en von Huene en material muy fragmentario de sauropodomorfos basales alemanes, Teratosaurus trossingensis y Thecondontosaurus hermannianus, aunque Galton los consideró sinónimos más modernos de Efraasia diagnostica en 1990.

Aparte de los especímenes mencionados anteriormente, que consisten principalmente en esqueletos bastante completos conservados en losas grandes, aunque no están completamente preparados a partir de la matriz de la roca, se han encontrado varios otros fósiles. Juntos permiten una buena impresión de cómo era el animal.

Clasificación
Von Huene continuó interpretando estas formas como dinosaurios depredadores, en 1932, asignándolos a una familia separada, Palaeosauridae, como parte de Carnosauria. Sólo en 1965, Charig estableció que eran sauropodomorfos que comían plantas. En 1973, Galton asignó a Efraasia a Anchisauridae , pero usó este nombre como un grupo parafilético que abarca a todos los "prosaurópodos" que no eran melanorosáuridos. El análisis filogenético moderno ha indicado que Efraasia es un sauropodomorfo basal, algo más derivado que Thecodontosaurus, pero menos que el Prosauropoda, incluido Plateosaurus o el Sauropoda . El género a veces se recupera como el taxón hermano del último ancestro común de los dos grupos más grandes.

Filogenia
Cladograma según Yates (2010):

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Efrasia en The Thescelsossaurus (en inglés)
 Efrasia en Paleos

Prosauropoda
Dinosaurios del Triásico
Dinosaurios de Europa